

Ценява —  село Коломийського району Івано-Франківської області
 Ценява (зупинний пункт)

Ценява — село в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства